Siren puede referirse a:
 Siren, canción escrita por Robin Juhkental.
 Siren (animal), género de sirénidos.
 Siren (Wisconsin), villa ubicada en el condado de Burnett en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Siren (condado de Burnett, Wisconsin), villa ubicada en el condado de Burnett en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Siren (álbum), quinto álbum de estudio del grupo británico Roxy Music, publicado en 1975.
 Siren'', serie de televisión estadounidense de fantasía y suspenso estrenada en 2018.
 Siren, canción de la artista surcoreana Sunmi, lanzada en 2018